Dit is een lijst van gouverneurs van Ambon. Het gaat om personen uit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (de voorloper van Nederland) toen Ambon in het bezit was van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Tegenwoordig maakt het eiland deel uit van Indonesië.

 
Ambon
Gouverneurs